Oyarzun steht für:
 den spanischen Namen der spanischen Gemeinde Oiartzun in der Provinz Guipúzcoa in der Autonomen Region Baskenland

Oyarzun ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Oyarzun (* 1981), chilenischer Radrennfahrer